World Cup i bandy 2018 avgjordes i Göransson Arena i Sandviken i Sverige 11 till 14 oktober 2018. Som vinnare stod Villa Lidköping BK efter att ha slagit Sandvikens AIK i finalen.

Deltagande lag
 2 lag från : Veiterä, Akilles
 4 lag från : Jenisej, CKA Neftyanik, Start, Baikal Energy  
 10 lag från : Västerås SK, Hammarby IF, Edsbyns IF, Broberg/Söderhamn Bandy, Sandviken AIK, Villa Lidköping BK, Vetlanda BK, IFK Vänersborg, Bollnäs GoIF, IK Sirius

Gruppspel
De två bästa lagen i respektive grupp går vidare till slutspel.

Grupp A

Not: S = Spelade matcher, V = Vinster, O = Oavgjorda matcher, F = Förluster, GM = Gjorda mål, IM = Insläppta mål, MSK = Målskillnad, P = Poäng

Grupp B

Not: S = Spelade matcher, V = Vinster, O = Oavgjorda matcher, F = Förluster, GM = Gjorda mål, IM = Insläppta mål, MSK = Målskillnad, P = Poäng

Grupp C

Not: S = Spelade matcher, V = Vinster, O = Oavgjorda matcher, F = Förluster, GM = Gjorda mål, IM = Insläppta mål, MSK = Målskillnad, P = Poäng

Grupp D 

Not: S = Spelade matcher, V = Vinster, O = Oavgjorda matcher, F = Förluster, GM = Gjorda mål, IM = Insläppta mål, MSK = Målskillnad, P = Poäng

Slutspel

Kvartsfinaler
13 oktober 19.00 Vänersborg - Villa Lidköping 1-2
13 oktober 20.35 Jenisej - Start 0-4
13 oktober 22.10 Neftyanik - Broberg 4-1
13 oktober 23.45 Sandvikens AIK - Hammarby 4-2

Semifinaler
14 oktober 10.00 Villa Lidköping - Start 8-3
14 oktober 11.30 Neftyanik - Sandvikens AIK 2-3

Final
14 oktober 16.00 Villa Lidköping - Sandvikens AIK 4-1

Sport i Sverige 2018
Bandysäsongen 2018/2019
2018
Sport i Sandviken
Bandy